El término 'Ordzhonikidze (Орджоники́дзе) puede referirse a:

Personalidades 

 Grigori Ordzhonikidze (1886-1937), político soviético, revolucionario bolchevique.
 Vil Ordzhonikidze, (1926-1962), escritor infantil soviético.
 Yósif Ordzhonikidze (n. 1948), político soviético.

Localidades

Ordzhonikidze, nombre de Vladikavkaz entre los años 1931-1944 y 1954-1990.
Ordzhonikidze (Kanevskaya, Krasnodar), localidad del raión de Kanevskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Ordzhonikidze (Krymsk, Krasnodar), localidad del raión de Krymsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Ordzhonikidze (Rostov), localidad del óblast de Rostov, en Rusia.

Ordzhonikidze (Crimea), localidad de Crimea, en Ucrania.
Ordzhonikidze (Dnipropetrovsk), ciudad del óblast de Dnipropetrovsk, en Ucrania.
Ordzhonikidze (Dnipropetrovsk, Dnipropetrovsk), localidad del raión de Dnipropetrovsk del óblast de Dnipropetrovsk, en Ucrania.
Ordzhonikidze (Krivói Rog, Dnipropetrovsk), localidad del raión de Krivói Rog del óblast de Dnipropetrovsk, en Ucrania.
Ordzhonikidze (Nikopol, Dnipropetrovsk), localidad del raión de Nikopol del óblast de Dnipropetrovsk, en Ucrania.
Ordzhonikidze, antiguo nombre de Yenakiyevo, óblast de Donetsk, en Ucrania, entre 1937 y 1943.
Ordzhonikidze (Kiev), localidad del óblast de Kiev, en Ucrania.
Ordzhonikidze (Kirovogrado), localidad del óblast de Kirovogrado, en Ucrania.
Ordzhonikidze (Lugasnk), localidad del óblast de Lugansk, en Ucrania.
Ordzhonikidze (Odesa), localidad del óblast de Odesa, en Ucrania.